Люк Монтебелло (; 13 августа 1995, Мальта) — мальтийский футболист, нападающий клуба «Биркиркара». Игрок сборной Мальты.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник мальтийского клуба «Биркиркара». В 2011 году Монтебелло стал игроком молодёжной команды итальянского «Ливорно». Профессиональную карьеру начал после возвращения на Мальту летом 2013 года. В составе клуба «Валлетта» в свой первый сезон игрок стал чемпионом и обладателем Кубка Мальты. По ходу сезона 2014/15 был отдан в аренду в клуб «Зеббудж Рейнджерс», где выступал до конца сезона и сыграл 12 матчей (забил 2 гола). Следующие полтора сезона Монтебелло также провёл в аренде в клубах «Таршин Райнбоус» и «Пембрук Атлета», но затем вернулся в «Валлетту».

Летом 2017 года подписал контракт с клубом «Биркиркара», где быстро стал игроком основы. В январе 2018 года, решением УЕФА, Монтебелло был отстранён от любой деятельности связанной с футболом сроком на 12 месяцев. Контрольно-дисциплинарный комитет счёл игрока виновным в организации договорных матчей молодёжной сборной Мальты против сверстников из Черногории и Чехии в марте 2016 года. Санкции со стороны УЕФА коснулись шестерых мальтийских футболистов (Араба, Бриффу, Камензули, Кремону, Монтебелло, Чезаре), причём двое из них (Бриффа и Чезаре) были отстранены пожизненно.

После окончания дисквалификации Монтебелло продолжил играть за «Биркиркару». В январе 2020 года на правах аренды перешёл в «Бальцан».

Карьера в сборной 
За основную сборную Мальты дебютировал 26 марта 2017 года, появившись на замену в компенсированное время в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 против сборной Словакии. Затем некоторое время не вызывался в состав национальной команды, в частности из-за наложенной УЕФА дисквалификации. Вернулся в сборную в июне 2019 года, получив вызов на отборочные матчи чемпионата Европы 2020.

Достижения 
«Валлетта»
 Чемпион Мальты: 2013/14
 Обладатель Кубка Мальты: 2013/14
 Обладатель Суперкубка Мальты: 2016

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Мальты
Игроки сборной Мальты по футболу
Игроки ФК «Валлетта»
Игроки ФК «Тарксьен Райнбоус»
Игроки ФК «Пембрук Атлета»
Игроки ФК «Биркиркара»
Игроки ФК «Бальцан»